Savia bezeichnet:

 Savia (Band), spanische Alternative Metal-Band
 Savia (Album), Album des japanischen Popsängers Mami Kawada
 Savia (Gattung), Gattung aus der Familie der Phyllanthaceae
 Savia (Provinz), römische Provinz im mittleren Pannonien
 Savia (Hispania), antike Stadt der Pellendones in der Hispania Tarraconensis